Kröning ist der Name einer Gemeinde im Landkreis Landshut in Bayern, siehe Kröning

Kröning ist der Familienname folgender Personen:
 André Kröning (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Ann-Kathrin Kröning (* 1974), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), siehe Ann-Kathrin Tranziska
 Brigitte N. Kröning, deutsche Malerin, Ehefrau von Herbert Nachbar
 Elke Kröning (* 1947), Bremer Bürgerschaftsabgeordnete (AfB), Frau von Volker Kröning
 Konstantin Kröning (* 1964), deutscher Kameramann und Filmproduzent
 Kurt Kröning (1893–nach 1951), deutscher Politiker (LDPD), Abgeordneter
 Rudolf Kröning (1903–1971), deutscher Oberregierungsrat und SS-Führer
 Volker Kröning (* 1945), deutscher Politiker (SPD), MdB
Siehe auch:
 Gröning